Schmiderer ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Schmiderer, österreichische Fernsehmoderatorin
 Josef Schmiderer (Politiker), österreichischer Politiker
 Joseph Ignaz Schmiderer (1755–1830), Professor der Tierarzneikunde in Freiburg, Vorderösterreich
 Patrick Schmiderer (* 1983), österreichischer Musikproduzent und Komponist
 Simon Schmiderer (1911–2001), österreichischer Architekt, der aufgrund der Okkupation Österreichs durch das NS-Regime in die USA emigrierte
 Othmar Schmiderer (* 1954), österreichischer Regisseur und Kameramann